Új Hang gazdaságpolitikai, társadalmi és kulturális folyóirat, 1932–1933. Megjelenési hely: Budapest.
Új Hang irodalmi és társadalmi folyóirat, 1933–1941. Megjelenési hely: Moszkva.
Új Hang irodalmi és kritikai folyóirat, 1952–1956. Megjelenési hely: Budapest.
 Új Hang, a Képes Ifjúság irodalmi rovata